Javornik est un toponyme dérivé du mot javor qui signifie « érable » dans les langues slaves. Il peut désigner :

le mont Javornik, une montagne du nord de la Bosnie-Herzégovine ;
 Javornik, un village de la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj, dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Javornik, village de la municipalité de Dvor, dans le comitat de Sisak-Moslavina.

Javornik, station de ski de Slovénie.

Javorník, commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Javorník, commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Javorník, commune du district de Jeseník, dans la région d'Olomouc ;
 Javorník, commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Javorník, commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie